Righi ima više značenja:
 Righi, Trento
 Righi, Vicenza